Oskar Herz (* 18. September 1866 in Csorna (Ungarn); nach Deportierung 1941 im Jahr 1947 für tot erklärt) war ein niederösterreichischer Unternehmer und Lokalpolitiker in der Marktgemeinde Guntramsdorf.

Werdegang 
Ab 1875 lebte die Familie Wilhelm und Bertha Herz, mit den Söhnen Oskar und Victor, Pächter des Gutshofes, in der Marktgemeinde Guntramsdorf. Später übernahm Oskar Herz das elterliche Unternehmen und beschäftigte zeitweise bis zu 200 Mitarbeiter.

Herz engagierte sich maßgeblich in der Lokalpolitik und war auch Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf. 1900 galt er als der  bedeutendste Wirtschaftstreibende seiner Heimatgemeinde. Unter anderem war er Besitzer und Betreiber der Guntramsdorfer Molkerei, der Herz-Mühle, heute Assmannmühle, und neben dem erwähnten Gutshof auch Pächter des Richardhofes im Anningergebiet.

Von 1901 bis 1919 war Herz für drei aufeinanderfolgende Perioden Mitglied des Guntramsdorfer Gemeinderates.

Im Jahr 1920 wurde ihm die Guntramsdorfer Ehrenbürgerschaft wegen "nahmhafter Verdienste .. auf dem Gebiet des öffentlichen Wohlfahrtwesens" verliehen, allerdings im Jahr 1938, "weil nationalsozialistischen Grundsätzen widersprechend", wieder entzogen. In beiden Sitzungsprotokollen werden nähere Angaben zur Verleihung bzw. zur Entziehung nicht getroffen.

Laut Angabe der Israelitische Kultusgemeinde Wien wurde Herz am 28. November 1941 nach Minsk deportiert. Auf Betreiben seines Sohnes Wilhelm wurde er im Jahr 1947 in Österreich für tot erklärt.

In Guntramsdorf erinnert u. a. der sogenannte Herzteich an die Familie Herz sowie an Oskar Herz im Speziellen.

Ehrungen 
 1907: Ernennung zum Kommerzialrat
 1920: Ehrenbürger der Marktgemeinde Guntramsdorf (Aberkennung im Jahr 1938)
 2006: Neuerliche posthume Zuerkennung der Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Guntramsdorf
 2013: Montage einer Gedenktafel an einem Gebäude, das am Standort des ehemaligen Gutshofes errichtet wurde

Literatur 
 Josef Knoll: Chronik von Guntramsdorf. 5. Auflage, 1989. Erwähnung von Herz auf Seite 82/83 und 96/97
 auslese. Das Gemeindemagazin 10/2013 (Guntramsdorfer Gemeindezeitung).
 Ilse Reiter: Gustav Harpner (1864–1924): vom Anarchistenverteidiger zum Anwalt der Republik. Erwähnung von Herz auf Seite 481.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Österreich)
Unternehmer (Österreich-Ungarn)
Politiker (Guntramsdorf)
Kommunalpolitiker (Niederösterreich)
Ehrenbürger von Guntramsdorf
NS-Opfer
Person (Cisleithanien)
Österreicher
Geboren 1866
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann